Сантијаго Комалтепек има више значења:

 Општина Сантијаго Комалтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Комалтепек (Сантијаго Комалтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику